Zjiten kan syfta på:

Bulgarien 

 Zjiten (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 
 Zjiten (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,